A Zona da Europa/África é uma das 3 zonas regionais da Copa Davis.

Equipes

Grupo I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo II

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo III/Europa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo III/África
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Disputas Grupo I

Disputas Grupo II

Grupo III

Europa

As Partidas foram disputadas de 11 a 14 de maio no Tennis Club Jug-Skopje, em Escópia, Macedônia.
  e  disputarão o Grupo II em 2012.

África

As Partidas foram disputadas de 4 a 9 de julho no Smash Tennis Academy, no Cairo, Egito.
  e  disputarão o Grupo II em 2012.

Copa Davis de 2011